Мадс Дёр Тюкосен (; 27 июня 1997 года, Вайле, Дания) — датский футболист, играющий на позиции полузащитника за датский клуб «Норшелланн».

Клубная карьера 
Заниматься футболом начал в самом детстве, поскольку все его родственники занимались этим видом спорта. Первой командой был «Виндинг», откуда он несколько раз уходил в главную городскую команду «Вайле». Являлся самым большим талантом городского футбола. Ездил на просмотр в лондонский «Арсенал».

В 2013 году, в возрасте 15 лет заключил свой первый профессиональный контракт с «Вайле». 6 октября 2013 года, в 16 лет, 3 месяца и 9 дней, дебютировал за «Вайле» в поединке против «Видовре», выйдя на замену на 82-ой минуте вместо Николая Аггера.

25 августа 2014 года подписал контракт с «Мидтьюлланном», став игроком их юношеской команды. 25 октября 2015 года, в возрасте 18 лет, дебютировал в чемпионате Дании в поединке против «Брондбю», выйдя на замену на 83-ей минуте вместо Марко Ларсена.

Карьера в сборной 
Тюкосен является одним из основных игроков юношеских сборных Дании. Принимал участие в квалификационных и элитных отборочных раундах к юношеским чемпионатам Европы, однако в финальные раунды не выходил.

Личная жизнь 
Отец игрока - знаменитый в прошлом датский нападающий, игрок сборной Дании Стин Тюкосен. Кузены - Оливер и Якоб Тюкосены также являются футболистами.

Лююбимым клубом Мадса является «Манчестер Юнайтед», а любимым игроком - Уэйн Руни.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Мидтьюлланн»